The Star Maker peut faire référence à :
 Star Maker, roman d'Olaf Stapledon paru en 1937
 The Star Maker, film de Roy Del Ruth de 1939
 The Star Maker, film de 1968
 The Star Maker, téléfilm de Lou Antonio de 1981
 The Star Maker, film de Giuseppe Tornatore de 1995